Беља Унион има више значења:

 Беља Унион (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Беља Унион (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Беља Унион (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику